Список объектов 1001—2000 из «Нового общего каталога» (NGC). Астрономический каталог составлен в основном из звёздных скоплений, туманностей и галактик. Другие объекты из каталога можно найти в списке объектов NGC.

Информация в этих таблицах взята из «The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer», и доступна при использовании сервиса VizieR. Типы галактик определены в NASA/IPAC Extragalactic Database. Другие данные в этих таблицах из астрономической базы данных SIMBAD, если не указано иное.

7001-7100

7101-7200

7201-7300

7301-7400

7401-7500

7501-7600

7601-7700

7701-7800

7814-7840

Примечания 

 8
NGC 7001-7840